Instituto da Água - um organismo do Estado Português
3056 INAG - um asteróide

Desambiguações de siglas